Euroliga u vaterpolu u sezoni 2011/12.

Natjecateljski sustav 
U 1. krugu se igra po turnirima po jednostrukom ligaškom sustavu. Prve dvije momčadi iz skupine idu u 2. krug. 

U 2. krugu se uz momčadi koje su prošle 1. krug, a u natjecanje uključuju doprvaci državnih prvenstva iz Crne Gore, Hrvatske, Italije, Srbije, Španjolske, Mađarske, Rusije i Grčke. 

Momčadi koje prođu 2. krug idu u 3. krug, po skupinama. U taj su se krug izravno plasirali državni prvaci iz Crne Gore, Hrvatske, Italije, Srbije, Španjolske, Mađarske, Rusije i Grčke. 

Ždrijeb za Euroligu održao 26. rujna 2011. godine.

1. izlučni krug 
Prvi izlučni krug se igrao od 24. – 26. rujna 2010.

Igra se po sustavu: iz četiri skupine idu po dvije momčadi u drugi krug (zadnji iz skupina idu u LENA-kup).

Euroliga 
Uoči ždrijeba, Hrvatska i Mađarska su imale po tri predstavnika, Crna Gora, Srbija i Grčka dvoje, a Italija, Rusija, Njemačka i Francuska po jednog. 

Jakosne skupine:
 prva: Jug, Partizan, Pro Recco, Budva
 druga: Olympiakos, Eger, Spartak (Volgograd), Spandau
 treća: Mladost, Szeged, Marseille, Vouliagmeni
 četvrta: Primorje, Vasas, Jadran (HN), Vojvodina

U istoj skupini se ne mogu naći momčadi koje su iz iste jakosne skupine, kao ni momčadi koje su se već međusobno natjecale na izlučnom turniru.

Grupna faza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Eliminacijska faza 
U ovu fazu natjecanja plasirale su se momčadi koje su tijekom grupne faze u svojim skupinama osvojile prvo i drugo mjesto. Momčadi su podijeljene u dvije jakosne skupine. U prvoj skupini su momčadi koje su tijekom grupne faze osvojile prvo mjesto svoje skupine, dok su u drugoj momčadi koje su u svojoj skupini osvojile drugo mjesto. Nakon ždrijeba odigrat će se dvije utakmice između parova odlučenih ždrijebom, uz napomenu da se ne mogu sastati prvoplasirani i drugoplasirani iz iste grupe grupne faze. Pobjedničke momčadi iz tih susreta nastavit će natjecanje u završnici (final four). Plasman u ovu fazu osigurale su sljedeće momčadi:
Kao prvoplasirani u grupi
Primorje
Jug
Szeged
Pro Recco
Kao drugoplasirani u grupi
Budva
Mladost
Vasas
Jadran

Ždrijeb eliminacijske faze 
Nakon ždrijeba održanog 2. ožujka 2012. godine u Rimu izvučeni su sljedeći četvrtfinalni parovi:

Poluzavršnica 
U poluzavršnicu su se plasirali hrvatski predstavnici "Primorje" i "Mladost", mađarski "Vasas" i talijanski "Pro Recco".
Završni turnir se igrao u Oradei 11. i 12. svibnja.

Za 1.mjesto

Izvori 
Hrsport  Jug u prvoj jakosnoj skupini

2011-12